Нурлан Абжаппарович Джилкишиев (род. , , Казахская ССР) — генеральный директор ТОО «Новоишимский цементный завод», писатель, поэт и композитор. Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва.

Член Союза писателей Казахстана, Союза российских писателей.

Биография 
В 1978 году окончил Чимкентский педагогический институт.

С 1972 по 1973 года — заведующий автоклубом в селе Шаян Алгабасского района Чимкентской области''.(1972—1973).

С 1978 года — секретарь комитета ЛКСМ хлопкосовхоза «Келесский».

С 1979 по 1983 год — секретарь, 1 секретарь Келесского райкома ЛКСМ Казахстана.

С 1983 по 1994 год — секретарь парткома, главный агроном, заместитель директора совхоза «Капланбек».

С 1985 года — методист по воспитательной работе в Казахском сельскохозяйственном институте.

С 1994 по 2004 год — генеральный директор, Президент ТОО «АВК Капланбек».

С апреля 2009 года — генеральный директор ТОО «Новоишимский цементный завод».

Избирался депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан третьего созыва от избирательного округа № 62 Южно-Казахстанской области, членом Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента Республики Казахстан (19.09.2004-20.06.2007). Член депутатской группы Парламента Республики Казахстан «Ауыл».

С 1985 года — методист по воспитательной работе в Казахском сельскохозяйственном институте.

 Сочинения
Автор поэтического сборника «Казахи», статей «История против шовинизма», «Казахская правда», книги «Посланник Тенгри» (2006).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Указом Президента Республики Казахстан награжден юбилейным медалью в ознаменование 50-летия начала освоения целинных и залежных земель «Тынға 50 жыл» (2004). Лауреат премии триумф имени Николая Васильевича Гоголя, награда напрямую связана с литературой и поэзией. Лауреат золотой медали князя Галицына(Крым).

Произведения 
 Laila Zhaparova - любовная лирика
 в сочетаньи с душой непременно! - любовная лирика
 вот этот дом родительский вначале.. - любовная лирика
 кто такие ойраты в россии и калмыки в цынзяни Кита - гражданская лирика
 смерть 100 тысяч поляков на Волыни - гражданская лирика
 из Ак жол, - гражданская лирика
 не правительственное! - философская лирика,
 замешан он из теста не простого - гражданская лирика,
 за всё вы Человечество! - гражданская лирика
 Ефим Резван, заместитель директора Музея антрополо - гражданская лирика
 Кеки батыр вернулся на родину - гражданская лирика
 когда того попросит, лишь душа! - любовная лирика
 о чём джунгары не мечтали! - гражданская лирика
 экспромт на заданную тему - басни
 испытают твоё долголетье - любовная лирика
 в дорогу грусть мы не возьмём! - пейзажная лирика
 в дорогу грусть мы не возьмём! - пейзажная лирика
 ожидая здесь худших времён! - религиозная лирика
 Хризис и хризис и ещё предстоит.. , - религиозная лирика
 оптимистическая трагедия, где в нашщих горах? - пейзажная лирика
 философия казахская - философская лирика
 *** - философская лирика
 *** - без рубрики
 Радио Азаттык завершает рассказ о диссиденте Кариш - философская лирика
 войти ты в дом, всегда успеешь! - религиозная лирика
 а кто тогда мы, казахи? - философская лирика
 молитесь об этом в пути! напутствие - любовная лирика
 Достигнете Бога любви! - любовная лирика
 Ночной вальс — любовная лирика
 Разлука — любовная лирика
 Ғашықтар жыры — любовная лирика
 не мало это ведь сейчас! - философская лирика
 топором басурманевым рублен! - без рубрики
 изучения объекта 2014 MU69 - без рубрики
 Каришал Асанов - без рубрики
 Пыль тысячелетий - без рубрики
 смертельная детская игра в Казахстане - гражданская лирика
 Сергеев Борис. Ступени эволюции интеллекта - без рубрики
 угроза новая дня и приближение судного - религиозная лирика
 Ты должен сам и в 60! - философская лирика
 программа кз - без рубрики
 По любви и безумью… - любовная лирика
 сносили всех мы каменных вождей! - гражданская лирика
 Ваш язык -почти, что наш - без рубрики
 Пушкину ас в ответ - любовная лирика
 Хотя бы в этом очередном году. - пейзажная лирика
 там грек издревле славянин - гражданская лирика
 уровень внутривидового насилия - без рубрики
 *** - без рубрики
 в России ведь давно пати болеют, - любовная лирика
 я обмануться был не рад, - любовная лирика
 *** - любовная лирика
 ведь Ты не веришь в эту дребедень - без рубрики
Любовная лирика (233)

Философская лирика (150)

Гражданская лирика (96)

Пейзажная лирика (17)

Религиозная лирика (26)

Любовная лирика избранное первое (30)

Философская лирика избранное первое (1)

Гражданская лирика избранное первое (1)

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович автор многих песен:

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Ғашықтар әні Батыргали Азимханович Бекмуратов.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Ночной вальс.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Разлука Батыргали Азимханович Бекмуратов.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Балалық шаққа саяхат Арман Дүйсенов.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Кешір ана Арман Дүйсенов.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Не другу.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Современнов подражение в Высоцкому.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Гимн любви.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Песня про карманный парламент.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Бард.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Времени жизни..

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Вокруг тебя.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Свобода.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Колыбельная моя.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Твой Ангел.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Песня великой степи.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Шахтеры-смертники.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Имена.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Душа.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Про активы, пассивы и купоны.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Ұйқысыз түн.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Лицедей.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Гимн вечной любви.

Джилкишиев Нурлан Абжаппарович Фариза.

«Я помню свой учебный класс» Слова Нурлана Джилкишиева. Музыка Батыргали Бекмуратова.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Выпускники вузов Казахстана
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана III созыва